Návrat na Brideshead (anglicky Brideshead Revisited) může mít více významů:
 Návrat na Brideshead – román Evelyna Waugha z roku 1945
 Návrat na Brideshead (film) – filmová adaptace režiséra Juliana Jarrolda z roku 2008
 Návrat na Brideshead (seriál) – britská seriálová adaptace z roku 1981